Metidiocerus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ossiannilsson 1981. Metidiocerus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Metidiocerus